Yaba steht für:
 Yaba (Burkina Faso), eine Gemeinde und ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 thailändische Bezeichnung (auch Ya ba geschrieben) für eine Mischung von Methamphetamin und Koffein in Tablettenform

Yaba, Yaaba oder Yaa steht für:
 weiblicher Vorname von Mädchen der ghanaischen Akan, mit der Bedeutung am Donnerstag geboren, siehe Akan-Vorname

Yâba steht für:
 Yâba, Gemahlin des assyrischen Königs Tukulti-apil-Ešarra III. (biblisch Tiglat-Pileser III.)

YABA steht für:
 Yet Another Bloody Acronym, ein selbstironisches Akronym, im Deutschen vergleichbar mit Aküfi für Abkürzungsfimmel
 Young American Bowling Alliance, eine der Vorläuferorganisationen des United States Bowling Congress, des US-amerikanischen Sportverbands für Bowling
 Albany Regional Airport (ICAO-Code), australischer Flughafen

Siehe auch:
 Jaba

Abkürzung